Япо́нская овся́нка () — мелкая птица семейства овсянковых, распространённая в Восточной Азии. Размножается исключительно на островах Японии, в зимние месяцы мигрируя на юг.

Общая популяция японских овсянок невелика и в настоящее время уменьшается, вид считается уязвимым. Им приносит вред потеря естественной среды обитания, использование пестицидов.

Описание

Внешний вид 
Имеет тело длиной около 14 см, серый короткий клюв. Самец сверху преимущественно серо-зелёный, имеет чёрные полосы на спине. Низ жёлто-зелёный (ярче всего на горле и животе), с полосами по бокам. Подбородок узкий и чёрный, наружные хвостовые перья белые, уздечка также чёрная. Самка не сильно отличается, но не имеет чёрной окраски на подбородке.

Образ жизни

Миграция 
Некоторые птицы зимуют на южных островах Японии, однако большинство улетает далее на юг. Их появление было зафиксировано на Филиппинах, в Тайване, Гонконге и юго-восточном Китае.

Размножение 
Сезон размножения у японских овсянок длится с середины мая до начала июля. Кладка содержит от 3 до 5 яиц. Птицы размножаются только в Японии, что встречается редко. В основном они встречаются на крупнейшем острове — Хонсю, но также могут пребывать на островах Кюсю и Хоккайдо. Размножение происходит в лесах высотой 600—1500 метров над уровнем моря, главным образом в центральной и южной части Хонсю.

Примечания 

Настоящие овсянки
Птицы Азии
Животные, описанные в 1848 году